Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1999 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Jana Novotná. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Steffi Graf, das Davenport in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1999